Wynyard kan syfta på:

Australien 

 Wynyard (ort i Australien), Tasmanien, Waratah/Wynyard, 
 Wynyard Park – en park i New South Wales, Australien

Kanada 

 Wynyard (ort i Kanada), Saskatchewan,

Storbritannien 
 Wynyard, Hartlepool – en civil parish i Hartlepool, Durham, England
 Wynyard, Stockton-on-Tees – en civil parish i Stockton-on-Tees, Durham, England
 Wynyard Village – en ort i båda de ovanstående civil parishes, Durham, England

Personer 
 Diana Wynyard